Gunter von Schwarzburg – komtur grudziądzki, zm. 1311
 Gunter von Schwarzburg Młodszy – wielki komtur zakonu krzyżackiego, zm. po 1336
 Gunter von Schwarzburg – hrabia Saalfeld, antykról Niemiec, zm. 1349